ZEK steht für

 Zentraler Erfahrungsaustauschkreis
 Zentralstelle für Kreditinformation

Abkürzung